Зулэгт () — посёлок городского типа и административный центр сомона Иххэт аймака Дорноговь в юго-восточной Монголии.

В посёлке находится карьер по добыче плавикового шпата.

Примечания 

Населённые пункты Монголии
Шахтёрские города